Bonneval ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Bonneval (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir 
 Bonneval (Haute-Loire) im Département Haute-Loire 
 Bonneval (Savoie) im Département Savoie 
 Bonneval-sur-Arc im Département Savoie
 Coussac-Bonneval im Département Haute-Vienne

Bonneval ist der Name einer Ortschaft in den Vereinigten Staaten:
 Bonneval (Wisconsin), im Forest County, Wisconsin

Personen mit dem Namen sind
 Claude Alexandre de Bonneval (1675–1747), französischer Adliger
 Éric Bonneval (* 1963), französischer Rugby-Union-Spieler